Gminy w Czechach:
 Slavkov – gmina w powiecie Uherské Hradiště
 Slavkov – gmina w powiecie Opawa
 Slavkov pod Hostýnem – gmina w powiecie Kromieryż
 Slavkov u Brna – miasto w powiecie Vyškov
 Horní Slavkov – gmina w powiecie Sokolov

Zobacz też 
 Sławków